Opistocysta är ett släkte av ringmaskar. Opistocysta ingår i familjen Opistocystidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Opistocysta